— девиз правления (нэнго) японского императора Хорикавы, использовавшийся с 1099 по 1104 год .

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 28-й день 8-й луны 3-го года Дзётоку (по юлианскому календарю — 15 сентября 1099);
 10-й день 2-й луны 6-го года Кова (по юлианскому календарю — 8 марта 1104).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из классического древнекитайского сочинения «Об управлении» () авторства китайского государственного деятеля и учёного Цуй Ши (, 103—170):「四海康和、天下同楽」.

События 
 1099 год (6-я луна 1-го года Кова) — кампаку Фудзивара-но Моромити скончался в возрасте 38 лет; его сын, Фудзивара-но Тададзанэ, взял на себя обязанности отца;
 1100 год (2-й год Кова) — дайнагон Фудзивара-но Тададзанэ получил титул удайдзина;
 1101 год (2-я луна 3-го года Кова) — бывший кампаку, Фудзивара-но Мородзанэ, скончался в возрасте 60 лет;
 24 февраля 1103 года (16-й день 1-й луны 5-го года Кова) — у императора Хорикава родился сын (будущий император Тоба), которого в 17-й день 8-й луны того же года нарекли наследным принцем.

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература